Даси — традиционный японский бульон, основа многих блюд японской кухни.
 Даси — район города центрального подчинения Таоюань Китайской Республики
 Даси — Великое Западное Государство

Населённые пункты

Казахстан 
 Даси — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Даси — деревня в Сивинском районе Пермского края.